Gögel ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Gögel (* 1955), deutscher Politiker (AfD), MdL
 Fritz Gögel (1905–1981), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Gogel